A 2014. évi téli olimpiai játékokon a síakrobatika női ugrás versenyszámát február 14-én rendezték Rosa Hutor alpesi síközpontban, Krasznaja Poljanában. Az aranyérmet a fehérorosz Alla Tsuper nyerte. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Eredmények 
A selejtező 1. fordulójában minden versenyző egy ugrást teljesített, a kapott pontszám alapján az első 6 versenyző jutott a döntőbe, a többiek a selejtező 2. fordulójába kerültek. A selejtező 2. fordulójából a 6 legjobb jutott be a döntőbe. A döntőben három fordulót rendeztek, mindig a négy legjobb versenyző jutott tovább. A 3. fordulóban kapott pontszám határozta meg a végső sorrendet. A rövidítések jelentése a következő:

Q: továbbjutás helyezés alapján

Selejtező

1. forduló

2. forduló

Döntő

Források 

Síakrobatika a 2014. évi téli olimpiai játékokon